A 2008–2009-es török labdarúgó-bajnokság első mérkőzését 2008. augusztus 22-én tartják, az utolsó mérkőzésre 2009. május 31-én kerül sor.

A bajnokság állása 
Utolsó frissítés: 2009. június 19.

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség Lg: Lőtt gól Kg: Kapott gól Gg: Gólkülönbség

¹ Mivel a Beşiktaş JK a Török Kupa megnyerésével kvalifikálta magát a Bajnokok Ligájába, és a kupa második helyezettje, a Fenerbahçe is az első négyben végzett, a Galatasaray is indulhat az Európa-ligában.

Kereszttáblázat 
Utolsó frissítés: 2009. június 19.

Statisztika

Góllövők 
Frisstíve: 2009. június 19.

20 gól
  Milan Baroš (Galatasaray)

18 gól
  Taner Gülleri (Kocaelispor)

15 gól
  Gökhan Ünal (Trabzonspor)

14 gól
  Umut Bulut (Trabzonspor)
  Mehmet Yıldız (Sivasspor)13 gól
  Souleymane Youla (Eskişehirspor)12 gól
  Beto (Gaziantepspor)11 gól
  Alex (Fenerbahçe SK)  Bobô (Beşiktaş JK)
  Daniel Güiza (Fenerbahçe SK)  Tabata (Gaziantepspor)  Sercan Yıldırım (Bursaspor)''

Szabálytalanságok 
A szezonban kapott piros és sárga lapok száma klubok szerint.

Edzők

Stadionok

Hivatkozások

További információk 
 2008-09 Turkcell Süper Lig mérkőzéslista 
 Ahmet Turgut hírei a török ligáról 

Török labdarúgó-bajnokságok
Török 1